Ві́лкокс () — англійське патронімічне прізвище, пов'язане з іменами Вільям (William) або Вільгельм (Wilhelm) та їх скороченою формою Will. З пестливим суфіксом –cox (або –cock) мало значення як «син маленького Вільяма»
.

Відомі носії:
 Арчі Вілкокс (; 1903—1993) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
  (; 1951) — програміст в галузі штучного інтелекту.
  (; 1890—1977) — британський кінопродюсер і кінорежисер.
  (; 1971) — английський футболіст і футбольний тренер.
  (; 1850—1919) — американська поетеса.
 Кріс Вілкокс (; 1982) — американський професійний баскетболіст, що грав на позиціях важкого форварда та центрового.
  (; 1964) — американська акторка.
 Роберт Вільям Вілкокс (; 1855—1903) — гавайський військовий, політик і змовник, представник корінного населення архіпелагу.
  (; 1907—1974) — американський актор.

Примітки